Вікіпедія мовою дзонг-ке — розділ Вікіпедії мовою дзонг-ке. Створена у 2004 році. Вікіпедія мовою дзонг-ке станом на  року містить . Загальна кількість сторінок у Вікіпедії мовою дзонг-ке — . Глибина (рівень розвитку мовного розділу) Вікіпедії мовою дзонг-ке .

Історія 
 Липень 2008 — створена 100-та стаття.

Статистика 
Відвідуваність головної сторінки Вікіпедії мовою дзонг-ке за останні три місяці:

Див. також 
 Повний список Вікіпедій

Примітки

Посилання 
 
 http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaDZ.htm